Beresnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Beresniki/Березники) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Beresnyky (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Beresnyky (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Beresnyky (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Beresnyky (Chust)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Beresnyky (Ratne)

Siehe auch:
 Beresniki
 Beresnik